Уильям Грант Стилл (англ. William Grant Still, * 11 мая 1895 г. ; † 3 декабря 1978 г. ) - американский композитор.

Жизнь и творчество 
Родился на юге США, семья Уильяма Гранта имела как негритянские, так и индейские корни. Мальчик осиротел в возрасте 3 месяцев, когда скончался его отец. Вырос в городе Литтл-Рок, в штате Арканзас, здесь же окончил школу. Первоначально готовился стать врачом и посещал занятия по медицине в 1911-1915 годах в колледже Уилберфорс в штате Огайо. В то же время самоучкой старается овладеть музыкальным творчеством, сочиняет свои первые песни. В 1917-1919 годы молодой человек посещает занятия музыкальной композиции в колледже Оберлин и у Джорджа Чедвика в Консерватории Новой Англии в Бостоне (с перерывом на военную службу во флоте в 1918 году, во время Первой мировой войны). После окончания учёбы Стилл приезжает в Нью-Йорк. Здесь он работает аранжировщиком при одном из музыкальных издательств, занимается преимущественно джазовой и поп-музыкой. Параллельно берёт частные уроки у Эдгара Варезе, одного из крупнейших композитором-авангардистов того времени. 

Известность приходит к молодому композитору в 1935 году, когда он в Нью-Йоркской филармонии под руководством немецкого дирижёра Ганса Ланге исполняет свою 1-ю симфонию (Афро-американская симфония, Afro-American Symphony). Это было первое исполнение на концертной сцене такого уровня произведений композитора негритянского происхождения. В 1936 году Стилл уже дирижирует оркестром филармонии Лос-Анджелеса, также как первый афро-американец. Был участником движения«» «Гарлем-Ренессанс» (Harlem-Renaissance). В 1940-е годы много работает над музыкальными радио-программами корпорации NBC - для "Deep River Show" Уилларда Робинсона, "Old Gold Show" Пола Уайтмена, аранжирует известный хит Арти Шоу, Frenesi. Переехав в Лос-Анджелес, Стилл пишет музыку для кино, например, для фильмов Lost Horizon (1937) и Stormy Weather (1943). 

В 1939 Стилл вступает в брак с Верной Арви, родившейся в России музыкантом еврейского происхождения. В 1949 году его опера Troubled Island исполняется в Нью-Йоркском оперном театре - это  первое, исполненное здесь оперное произведение композитора афро-американского происхождения. В 1955 году Стилл становится руководителем Оперы Нового Орлеана, также первый дирижёр-негр столь крупного музыкального коллектива в Южных штатах США. Стилл был почётным доктором ряда высших учебных заведений США (университет Говарда, Арканзасский университет, колледжа Бейтса и др.), дважды был удостоен стипендии Гуггенхайма.

Скончался в результате сердечного заболевания.

Сочинения (избранное)  
 Levee Land (1925)
 From the Black Belt (1926)
 Sahdji (1930)
 1. Sinfonie "Afro-American" (1930)
 Africa (1930)
 2. Sinfonie g-moll "Song of a New Race" (1937)
 Seven Traceries (1939)
 Troubled Island, Oper (1941)
 In Memoriam: The Colored Soldiers Who Died for Democracy (1943) 
 Symphony No. 5, "Western Hemisphere" (1945, переработано 1970)
 From The Delta (1945)
 Wailing Woman (1946)
 Archaic Ritual Suite (1946)
 Symphony No. 4, "Autochthonous" (1947)
 Danzas de Panama (1948)
 From A Lost Continent (1948)
 Constaso (1950)
 To You, America (1951)
 The Little Song That Wanted to Be a Symphony (1954) 
 Little Red Schoolhouse (1957)
 The American Scene (1957)
 "They Lynched Him on a Tree", кантата для альта, оркестра и хора

Уильям Грант Стилл был одним из первых крупнейших композиторов афро-американского происхождения. В своих произведениях он создаёт гармоничный симбиоз из музыкальных ритмов негритянских блюза и «чёрных спиричуэлс» с традиционными европейскими формами. Он стал автором более, чем 150 произведений, в том числе 8 опер, 5 симфоний, балетов, концертов для фортепиано и для арфы, произведений камерной музыки и песен. Наиболее известным из них является его Афро-американская симфония.

Литература 

Reef, Catherine. (2003). William Grant Still:  African American Composer.  Morgan Reynolds. ISBN 1931798117
Smith, Catherine Parsons. (2000).  William Grant Still:  A Study in Contradictions.  University of California Press. ISBN 0520215435
Still, Verna Arvey. (1984). In One Lifetime. University of Arkansas Fayetteville Press.

Дополнения 
 Биография и работы (на англ. яз.)

Персоналии по алфавиту
Композиторы по алфавиту
Родившиеся 11 мая
Родившиеся в 1895 году
Умершие 1 декабря
Умершие в 1978 году
Умершие в Лос-Анджелесе
Композиторы США
Дирижёры США
Кинокомпозиторы США
Оперные композиторы США
Оперные композиторы XX века
Гарлемский ренессанс
Стипендиаты Гуггенхайма
Умершие от сердечной недостаточности
Выпускники Уилберфорского университета
Выпускники Оберлинского колледжа
Почётные доктора Бэйтского колледжа